Covacha puede designar a:
 Despectivo de cueva
 Covachuela
 Las Covachas de Sanlúcar de Barrameda
 Sierra de Atapuerca#Galería y Covacha de los Zarpazos (TG-TN-TZ)
 La Covacha, banda de rock
 La Covacha, pico de 2394 metros accesible desde el sendero PR-AV40 en Navalonguilla (Ávila), en la Sierra de Gredos. Es el segundo pico más alto de Extremadura y el más alto del sector occidental de la Sierra de Gredos.